A 2017-es úszó-világbajnokságon a férfi 50 méteres pillangóúszás versenyszámának döntőjét Budapesten rendezték, a Duna Arénában. A győztes a brit Benjamin Proud lett.

Selejtező 

Jelmagyarázat
 DNS – nem indult
 DSQ – kizárva

Elődöntő

Döntő

Források 

Az előfutamok eredménye
Az elődöntők eredménye
A döntő eredménye

Úszás a 2017-es úszó-világbajnokságon